Во́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Водна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Водна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Водна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Водна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Водна вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці